

Architettura
Castello di Gravina – castello di Gravina in Puglia
Palazzo Gravina – edificio storico di Napoli
Palazzo Gravina Cruyllas – edificio storico di Catania

Enologia
Gravina – vino DOC della città metropolitana di Bari
Gravina spumante

Geografia
Italia
Gravina in Puglia – comune della città metropolitana di Bari
Gravina di Catania – comune della provincia di Catania
Roggiano Gravina – comune della provincia di Cosenza
Stati Uniti d'America
Gravina Islands – gruppo di isole dell'arcipelago Alessandro, Alaska
Gravina – isola dell'omonimo gruppo

Geologia 
Gravina – crepaccio simile ai canyon, scavato dalle acque nella roccia calcarea:
Gravina di Castellaneta o Gravina Grande
Gravina di Ginosa
Gravina di Laterza
Gravine di Matera
Gravine di Toronto

Persone 
Gravina – famiglia aristocratica italiana
Benedetto Gravina (1956) – ex pugile italiano
Carla Gravina (1941) – attrice e politica italiana
Carlo di Gravina o Carlo di Durazzo (1323-1348) – conte di Gravina e duca di Durazzo
Cesare Gravina (1858-1954) – attore italiano del teatro e del cinema muto
Cristina Gravina (1960) – ex sciatrice alpina italiana
Domenico da Gravina (1300 circa-1355 circa) – notaio e un cronachista del Regno di Napoli
Federico Carlo Gravina (1756-1806) – ammiraglio italiano al servizio della corona di Spagna
Gabriele Gravina (1953) – imprenditore, dirigente sportivo, presidente della FIGC e accademico italiano
Gabriele Maria Gravina (1753-1840) – arcivescovo cattolico italiano
Gaetano Gravina di Santa Elisabetta (1826-1900) – politico italiano, senatore del Regno d'Italia 
Giacomo Gravina (1794-1880) – politico italiano
Gian Vincenzo Gravina (1664-1718) – letterato e giurista italiano
Girolamo Gravina (1603-1662) – missionario e gesuita italiano
Girolamo Gravina (...-dopo il 1671) – nobile e politico italiano
Giovanni di Gravina, o Giovanni d'Angiò o anche Giovanni di Durazzo (1294-1336) – conte di Gravina e di Albe e duca di Durazzo
Giuseppe De Leva Gravina (1786-1861) – presbitero, politico e patriota italiano
Luigi Gravina (1830-1910) – politico italiano e senatore del Regno d'Italia
Luigi Marescalchi Gravina (1857-1936) – avvocato e politico italiano
Manfredi Gravina (1883-1932)– militare, diplomatico e pubblicista italiano
Mauro Gravina (1957) – doppiatore italiano
Monica Gravina (1959) – attrice, doppiatrice e direttrice del doppiaggio italiana, sorella del doppiatore Mauro
Nicola Gravina (1935) – ex calciatore brasiliano naturalizzato messicano
Pasquale Gravina (1970) – dirigente d'azienda, dirigente sportivo ed ex pallavolista italiano
Pietro Gravina (1749-1830) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
Roberto Gravina (1977) – politico italiano
Vanessa Gravina (1974) – attrice e regista teatrale italiana
Vincenzo Palizzolo Gravina (1831-1914) – storico italiano